Traditionalismus bezeichnet:

 allgemein Bestrebungen, sich auf Traditionen zu berufen bzw. sie wiederzubeleben
 Katholischer Traditionalismus, eine Strömung innerhalb der römisch-katholischen Kirche, die in besonderem Ausmaß an der dogmatischen und liturgischen Tradition festhält
 Neo-Traditionalismus, Richtung in der Country-Musik
 Strenger Traditionalismus, eine alternative Bezeichnung für die theologische Richtung des Fideismus
 Traditionalismus (Philosophie), eine von René Guénon begründete Gedankenströmung, die die überlieferte Philosophia perennis wiedererwecken will
 Traditionalismus (Architektur), eine Architekturströmung des 20. Jahrhunderts, die vor allem in den Niederlanden vorkam, von 1925–1955 (M.J. Granpré Molière)

Siehe auch: